Busanjin (metrostation), een ondergronds metrostation in Busan (Zuid-Korea)
 Station Busanjin, een spoorwegstation in Busan
 Busanjin-gu, een stadsdeel van Busan